Листкевич () — польская фамилия. 

Известные носители:

 Листкевич, Зыгмунт (1932—1989) —  польский актёр и режиссёр.
 Листкевич, Михал (род. 1953) — польский футбольный арбитр.